Shingo Kunieda era il detentore del titolo e ha battuto in finale Stéphane Houdet 6–0, 6–3.

Teste di serie
 Shingo Kunieda (campione)
 Stéphane Houdet (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2011